Mała Krokiew – skocznia należąca do kompleksu skoczni narciarskich Średniej Krokwi
 Mała Krokiew – szczyt w masywie Krokwi w polskich Tatrach Zachodnich